

События 
 Консулы Запада имп. Максимиан и цезарь Константин, консулы Рима имп. Максимиан и цезарь Максимин, консулы Востока имп. Север и цезарь Максимин.
 Север явился в Италию, но его солдаты перешли к Максимиану. Север отступил в Равенну. Максимиан осадил Равенну, захватил Севера в плен и принудил к самоубийству.
 307—308 — Император Рима Максимиан Геркулий (вторично).
 Женитьба Константина на Фаусте, дочери Максимиана. Максимиан и Константин объявили себя консулами. Но Константин отказался помочь Максимиану против Галерия. Галерий вторгся в Италию, но мятеж в войсках заставил его отступить от Рима.
 Восстание Цзи Сана, взятие им Е и разгром его Сыма Юем.
 Восстание хуннских кулов под предводительством Ши Лэ.
 Муюн Хой объявил себя «великим шаньюем сяньби», заняв город Гичэн (около Мукдена).
 Объединение табгачских аймаков и союз их с Муюном Хоем.

Скончались 
 16 сентября — Флавий Север — римский император

См. также